Молдовя́ну () — гора в Румынии.

Высота над уровнем моря — 2544 м, что делает гору наиболее высокой точкой страны. Находится Молдовяну в самом центре Румынии, в горном массиве Фэгэраш (Южные Карпаты) на территории жудеца Арджеш. Геологически сложена из кристаллических пород.

Склоны горы покрыты в основном хвойными лесами, выше расположены высокогорные луга.

Ближайший населённый пункт — Виктория, расположенный севернее горы. Для профессиональных альпинистов и скалолазов покорение вершины трудностей не представляет.

Примечания

Ссылки 
 
 Summitpost.org

Горные вершины Румынии
Горные вершины Южных Карпат
Арджеш (жудец)
Высочайшие точки стран мира